

Acronimi 
 MCP  – Maximum Continuous Power, Massima Potenza Continua, utilizzato in aeronautica e marina come parametro riferito a motori a reazione.
MCP – Modello Centro Periferia, utilizzato nel campo delle relazioni internazionali per descrivere il rapporto tra gli stati capitalisti del nord del mondo (centro) e quelli sottosviluppati del sud (periferia).

Sigle 
 Malawi Congress Party  – partito politico del Malawi
 Master Control Program  – sistema operativo proprietario della Burroughs
 Media Communications Processor  – processore specifico per la produzione e distribuzione di contenuti digitali
 Microsoft Certified Professional  – una certificazione rilasciata da Microsoft Corporation a chi supera un esame relativo a un prodotto della stessa Microsoft
 Micro-Channel Plate – Rivelatore microchannel plate, rivelatore di particelle
 MCP Industries, Inc.  – azienda statunitense leader nel settore della gomma e derivati

Cinema 
 MCP  – principale antagonista nel film Tron

Codici 
 MCP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Macapá (Brasile)
 MCP – codice vettore ICAO di Marcopolo Airways
 mcp – codice ISO 639-3 della lingua makaa

Religione 
 M.C.P. – Missionarie Catechiste dei Poveri